Месяцев — русская фамилия. Известные носители:

 Месяцев, Александр Степанович (1911—1972) — Герой Социалистического Труда.
 Месяцев, Евгений Алексеевич (род. 1938) — советский военный корреспондент, кинодраматург, Член Союза кинематографистов России, автор сценариев фильмов «В зоне особого внимания», «Ответный ход», «Груз 300», «Делай — раз!» и др.
 Месяцев, Иван Илларионович (1885—1940) — гидробиолог, исследователь Арктики, один из основоположников советской океанологии. Доктор биологических наук, профессор.
 Месяцев, Николай Николаевич (1920—2011) — советский государственный и партийный деятель, председатель Государственного комитета Совета Министров СССР (Комитета при СМ СССР) по радиовещанию и телевидению (1964—70).